The Good, the Bad & the Queen («Хороший, плохой и королева») — дебютный студийный альбом британской альтернативной супергруппы The Good, the Bad & the Queen, в состав которой входят Деймон Албарн, Пол Симонон, Саймон Тонг и Тони Аллен. Выпущен в январе 2007 года и дебютировал на втором месте в хит-параде UK Albums Chart, а также, несмотря на небольшое признание в СМИ и ротацию, спустя несколько дней после выпуска получил статус золотого диска в Великобритании. В американском чарте Billboard 200 альбом поднялся до 49 места.

Об альбоме 
Было высказано предположение, что альбом, в некотором смысле, является концептуальным, так как все песни построены вокруг современной жизни в Лондоне. В интервью журналу Mojo, Албарн описал альбом, как «вокальный цикл c элементами мистерии о Лондоне».

Список композиций

Участники записи 
 The Good, the Bad & the Queen
 Деймон Албарн — лид-вокал, клавишные, задняя обложка
 Пол Симонон — бас-гитара, бэк-вокал, иллюстрации
 Саймон Тонг — гитара
 Тони Аллен — ударные
 Продакшн
 Danger Mouse — продюсер
 Джейсон Кокс — запись, микширование
 Джеймс Дринг — программинг
 Хауи Вейнберг — мастеринг
 Дополнительные музыканты
 Danger Mouse — перкуссия («Kingdom of Doom»), синтезатор («Herculean», «The Good, the Bad & the Queen»)
 Гарри Кристоферс — хор («Herculean»)
 Юлия Дойл — хор («Herculean»)
 Грейс Дэвидсон — хор («Herculean»)
 Кирсти Хопкинс — хор («Herculean»)
 Шарлотта Моббс — хор («Herculean»)
 Эндрю Оллесон — хор («Herculean»)
 Ян Эйткенхэд — хор («Herculean»)
 Дэвид Клегг — хор («Herculean»)
 Кристофер Ройалл — хор («Herculean»)
 Адриан Лоу — хор («Herculean»)
 Бен Рэйфилд — хор («Herculean»)
 Марк Добелл — хор («Herculean»)
 Симон Берридж — хор («Herculean»)
 Джеймс Холлидей — хор («Herculean»)
 Джулиан Эмпетт — хор («Herculean»)
 Сэм Эванс — хор («Herculean»)
 Antonia Pagulatos — скрипка («Herculean», «Behind the Sun», «Nature Springs», «A Soldier's Tale», «Three Changes» и «The Good, the Bad & the Queen»)
 Салли Джексон — скрипка («Herculean», «Nature Springs», «A Soldier's Tale», «The Good, the Bad & the Queen»)
 Алиса Прэтли — скрипка («Herculean», «Nature Springs», «A Soldier's Tale», «The Good, the Bad & the Queen»)
 Гиллон Кэмерон — скрипка («Behind the Sun», «Three Changes»)
 Стелла Пейдж — альт («Herculean», «Behind the Sun», «Nature Springs», «A Soldier's Tale», «Three Changes», «The Good, the Bad & the Queen»)
 Аманда Драммонд — альт («Herculean», «Nature Springs», «A Soldier's Tale», «The Good, the Bad & the Queen»)
 Эмма Оуэнс — альт («Behind the Sun», «Three Changes»)
 Иззи Данн — виолончель («Herculean», «Behind the Sun», «Nature Springs», «A Soldier's Tale», «Three Changes», «The Good, the Bad & the Queen»)
 Ал Моббс — контрабас («Herculean», «Behind the Sun», «Nature Springs», «A Soldier's Tale», «Three Changes», «The Good, the Bad & the Queen»)
 Эмма Смит — контрабас («Behind the Sun», «Three Changes»)
 Другие участники
 Уилл Бэнкхэд — дизайн
 Джейми Хьюлетт — задняя обложка
 Пенни Смит — фотографии
 Томас Шоттер Бойз — изображения

Хит-парады

Сертификаты

Примечания 

Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
The Clash
Альбомы Virgin Records
Альбомы Parlophone
Концептуальные альбомы
Альбомы на английском языке